Среднесибирский — посёлок в Тальменском районе Алтайского края России. Административный центр и единственный населённый пункт Среднесибирского сельсовета.

История 
Посёлок возник в 1914 г. В 1928 году полуказарма 168 км состояла из 3 хозяйств, основное население — русские. В административном отношении входила в состав Луговского сельсовета Белоярского района Барнаульского округа Сибирского края. В 1956 году на станции строится хлебоприемный пункт, а в 1966 г. В мае 1966 года филиал Тальменского свеклоприемного пункта. Толчком к развитию современного поселка стало строительство в 1969 г. на станции зверосовхоза «Магистральный».

Население 

 Национальный состав
Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения русские составляли 91 %.

Примечания 

Населённые пункты Тальменского района